Le gouvernement Zapatero peut désigner ces gouvernements espagnols :

Gouvernement Zapatero , entre le  et le  ; 
 Gouvernement Zapatero , entre le  et le .